Miejscowości w USA:
 Waukon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
Gminy w USA:
 Waukon (ang. Waukon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman